Брумберг Валентина Семенівна — радянський режисер та художник-мультиплікатор.
 Брумберг Віктор Олександрович — радянський астроном, лауреат Державної премії СРСР.
 Брумберг Зінаїда Семенівна — радянський режисер і художник мультиплікаційного кіно, кінодраматург, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Брумберг Леонід Юхимович — російський піаніст й музичний педагог.